Классификация:
 Классификация — система группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии с их общими признаками.
 Классификация (автоспорт) — итоговый протокол гонки.
 Классификация (задача) — формализованная задача, решаемая методами искусственного интеллекта и прикладной статистики, см. также дискриминантный анализ.
 Классификация (технология) — процесс разделения однородного сыпучего материала по величине его кусков (частиц).

См. также 
 Биологическая классификация